Michael Winterpuede referirse a:

 Michael Winter (profesor) (nacido en 1955), director del Centre for Rural Policy Research en la Universidad de Exeter.
 Michael Winter (escritor) (nacido en 1965), escritor canadiense.
 Michael Winter (jinete), participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
 Mike Winter, jugador de fútbol austriaco-estadounidense (portero).
 Michael Winter (tirador) Tirador alemán.